Glazov – città della Russia europea 
 Cratere Glazov – cratere di Marte
 Vladimir Gavrilovič Glazov – politico e ministro dell'Impero russo